Марш (, , від marcher — «йти») — організований, впорядкований рух, може означати:

 Марш — організоване пересування військ похідним ладом на певні відстані; похід
 Марш — музичний жанр, призначений для супроводження пересування людей в чіткому, синхронному темпі (військ, демонстрацій, парадів тощо)
 Марш — організований масовий хід для висловлювання солідарності в чому-небудь, протесту проти чого-небудь, святкування тощо
 Марш — частина сходів

Прізвище 
 Гарі Марш — канадський хокеїст.

Песонаж 
 Ренді Марш — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк».

Топонім 

 Марш — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.

Див. також 
 Марші — тип ландшафту, низовинні смуги морського узбережжя, затоплювані лише під час найвищих (сизигійних) припливів або нагонів морської води.